Le mot glacis peut renvoyer à :

 en peinture à l'huile, le glacis est une couche de couleur lisse et transparente ;

 en architecture, le glacis est situé au-dessus de la saillie d’une moulure, d’une corniche ou d'une cimaise, facilitant l'écoulement des eaux de ruissellement ;

 en fortification, le glacis est un terrain découvert autour d'une fortification ;

 en géopolitique, le glacis correspond à l'utilisation par l'URSS de pays d'Europe de l'est dans le but de créer un "espace-tampon" protégeant le territoire soviétique du bloc de l'Ouest pendant la Guerre froide ;

 en géomorphologie, le glacis est une surface plane en légère pente ;

dans un char de combat, par similitude avec la fortification, le glacis désigne également la partie avant de la caisse d'un char de combat, située généralement devant la tourelle. Il s'agit d'une zone dégagée pour permettre à l'équipage d'avoir une vision libre, mais aussi pour faciliter le mouvement de la tourelle. Il est généralement fortement blindé et incliné, afin de favoriser la déflexion des projectiles ennemis.

Voir aussi 
 Le quartier des Glacis du château est une cité de Belfort. 
 Une place dans la ville de Luxembourg.
 Un parc et un pont dans la ville de Strasbourg.
 Un district (Glacis) des Seychelles.
 Un parc dans la ville de Besançon.